Tone Hočevar je lahko:
 Tone Hočevar (kanuist)
 Tone Hočevar (novinar) 
 Tone Hočevar (zdravnik)